Абдей Абдуллов () — участник Крестьянской войны 1773—1775 годов в Башкортостане, «пугачёвский полковник». Мулла.

Биография 
Абдей Абдуллов происходил из башкир деревни Елпачиха, Гайнинской волости Осинской даруги.

Осенью—зимой 1773 года вместе с Адылом Ашменевым, Батыркаем Иткининым и Сайфуллой Сайдашевым стал одним из предводителей повстанцев, действовавших на северо-западе Башкортостана.

14 декабря 1773 года Абдей Абдуллов, в составе группы башкирских старшин, сотников и рядовых общинников Осинской дороги, прибыл в Чесноковку — в один из повстанческих центров Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачёва. И. Н. Зарубин присвоил Абдуллову чин «пугачёвского полковника» и вернул обратно на Осинскую дорогу.

Со второй половины декабря 1773 года отряды Абдея Абдулова, Батыркая Иткинина, Аделя Ашменева и Сайфуллы Сайдашева заняли пригород Осы, дворцовые села Сарапул и Каракулино, Юговские казённые, Аннинский, Рождественский, Ашапский, Шермяитский и другие заводы. В конце декабря 1773 года отряды восставших сконцентрировались в пригороде Осы. Повстанцы планировали поход на Кунгур и Соликамск, а оттуда на Казань. Отряд Абдея Абдуллова должен был идти на север по Каме к Кунгуру, где должен был соединиться с отрядом Батыркая Иткинина. Абдей Абдулов занял деревню Култаево, Юго-Камский завод и село Беляевское. В Верхних Муллах управители заводов смогли собрать карательную команду в 1700 человек. Абдей Абдулов встретился с руководителем карательного отряда и промышленником Исмагилом Тасимовым. В итоге Абдей Абдулов, не приняв встречного боя, отступил к Осе.

В феврале—марте 1774 года проводил мобилизацию сторонников восстания на горных заводах, в башкирских и русских населённых пунктах Прикамья. Дальнейшая судьба неизвестна.

Примечания

Литература 
 
 
 Кулбахтин Н. М. Участие башкирского народа в Крестьянской войне 1773—1775 гг. — Уфа, 1984.

Ссылки 
 
 Приказ походного командира Абдея Абдулова писарю Осинской земской избы М. И. Голдобину о приостановке выступления отрядов крестьян Рождественского завода из Осы
 Наставление атамана И. Н. Зарубина-Чики атаману села Ильинского (Черное тож) Сивенской волости Казанского уезда А. Ф. Носкову о выступлении с отрядами осинских, сарапулъских и елпачихинских повстанцев против карательных команд

Персоналии XVIII века
Предводители башкирских восстаний
Участники восстания Пугачёва